Арте́ріум — фармкорпорація створена в 2005 році українськими фармацевтичними підприємствами «Київмедпрепарат» (виробник антибіотиків) і «Галичфарм» (лідер з виробництва препаратів на рослинній основі). Штаб-квартира у Києві на вулиці Саксаганського 139.

За підсумками 2013 корпорація увійшла в п'ятірку маркетуючих організацій за обсягом госпітальних закупівель лікарських засобів у грошовому виразі разом з компаніями «Фармак», «Sanofi», «Юрія-Фарм» і фармацевтичною фірмою «Дарниця», а також в десятку лідерів аптечних продажів.

Одним із ключових власників корпорації є контрольована Костянтином Жеваго фінансова група «Фінанси та Кредит» (Київ).

Примітки

Джерела 
 «Артериум» планирует нарастить долю диетических добавок в общем объеме производства 

Підприємства Києва
Фармацевтичні підприємства України
2005 в Україні